Sonhador, Sonhador é o oitavo álbum de estúdio a solo do cantor português Tony Carreira. 
Foi lançado em 1998 pela editora Espacial. 

Contém 13 faixas, das quais se destaca "Sonhador, sonhador", tema que faz parte da compilação "20 Anos de Canções", lançada em 2008

Faixas
 "Sonhador, sonhador"
 "Leva-me ao céu"
 "Mais do que amiga"
 "Teu amor escondido"
 "O anjo que eu era"
 "Só com o tempo"
 "Cai nos meus braços"
 "Nas horas de dor"
 "Será que sou feliz"
 "Estou de saída"
 "Loin de ta vie"
 "Pour un instant de ta vie"
 "Tudo por tudo"
	 

Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns de 1998
Álbuns de Tony Carreira
Álbuns em língua portuguesa